Chasôt (auch Chasot) ist der Name einer französisch-deutschen Offiziersfamilie des 18./19. Jahrhunderts. Dazu gehören:

 Egmont von Chasôt (1716–1797), preußischer Offizier, später Stadtkommandant von Lübeck
 Friedrich Ulrich Graf von Chasôt († 1800), preußischer Offizier
 Ludwig von Chasôt (1763–1813), preußischer Offizier, Stadtkommandant von Berlin

ferner:
 Der Graf von Chasot ist der Titel eines Romans von Otto Anthes, dessen Hauptperson Isaak Franz Egmont Graf von Chasot ist
 Das Lied vom Chasot von Ernst Moritz Arndt hingegen besingt Leben und Tod seines Sohnes Ludwig August

Siehe auch:
 Chassot